Le Qatar Classic masculin 2015 est l'édition masculine 2015 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 13 au . Mohamed El Shorbagy gagne son  Qatar classic, en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic féminin 2015
 Qatar Classic
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2015
Sport au Qatar en 2015
Sport en octobre 2015
Sport en novembre 2015
PSA World Series 2015